Бегма — село в Україні у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

 Бегма Василь Андрійович — радянський партійний і державний діяч.
 Бегма Володимир Володимирович — актор театру і кіно.
 Бегма Володимир Володимирович — режисер Київської опери.
 Бегма Костянтин Олександрович (1983-2014) — рядовий Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бегма Олександр Володимирович ( 1991) — український актор кіно і театру, музикант.

Українські прізвища